Bertrán peut faire référence à :

 la version hispanique de Bertrand ;

Patronyme

Famille Bertran de Balanda 

 Gilles Bertran de Balanda, né le  à Toulouse, est un cavalier français de saut d'obstacles. Gilles est le frère de Jehan.
 Jehan Bertran de Balanda, né le  à Toulouse, est un entraîneur français de chevaux de courses de galop. Jehan est le frère de Gilles.
 Nicolas Bertran de Balanda, né en 1980, est lui aussi un entraîneur français de chevaux de courses. Il est le fils de Jehan et le petit-fils de Gilles.

Autres personnalités 

 Anna María Birulés i Bertran (1954-), femme d'affaires et femme politique espagnole ;
 Antonio Bertrán (1933-2008), ancien coureur cycliste professionnel espagnol ;
 Juan Miguel Osorio y Bertrán de Lis (1958-), aristocrate espagnol, homme d'affaires, jockey et entraineur de chevaux de courses ;
 Marc Bertrán Vilanova (1980-), un footballeur espagnol.

Patronyme hispanique
Patronyme occitan